HMS Sälen är namnet på två tidigare ubåtar i svenska flottan:

  – en ubåt sjösatt 1918
  – en ubåt sjösatt 1955